Northern League 1897–98 var den niende sæson af den engelske fodboldliga Northern League. Ligaen havde deltagelse af 15 hold, og for første gang var ligaen opdelt i to divisioner: Division 1 med ni hold og Division 2 med seks hold. Division 1 blev vundet af Stockton FC, som dermed vandt ligaen for første gang.

Siden sidste sæson var ligaen blevet udvidet fra ni til 16 hold, eftersom syv nye hold var blevet optaget. De nye hold blev alle placeret i den nyoprettede Division 2.

Resultater

Division 1

Division 2 

Division 2 blev spillet for første gang, og divisionen havde deltagelse af ligaens syv nye hold.
 Shildon United FC kom fra Wear Valley League.
 Brotton FC og Loftus FC kom fra Cleveland Amateur League.
 Darlington Rise Carr Rangers FC kom fra Teeside League.
 Howden-le-Wear FC havde tidligere (1895-96) spillet i Northern League og vendte tilbage efter en sæsons fravær.
Det er uklart om og hvor Leadgate Exiles FC og Britannia Rovers FC tidligere havde spillet ligafodbold, men sidstnævnte spillede i sæsonen 1897-98 også i Middlesbrough League.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Football Club History Database

Noter 

Sæsoner i Northern League
Fodbold i 1897
Fodbold i 1898